Kozma Imre (1887–1939) tanító, iskolaigazgató, író
Kozma Imre (1940) római katolikus pap, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója